Greatest Hits è un titolo utilizzato principalmente per raccolte di brani di artisti musicali

Musica 

 The Byrds' Greatest Hits – raccolta dei Byrds del 1967
 Greatest Hits – raccolta delle The Supremes del 1967
 Greatest Hits – album di Phil Ochs del 1970
 Greatest Hits – raccolta di Sly & the Family Stone del 1970
 Greatest Hits – raccolta dei Jackson 5 del 1971
 Simon and Garfunkel's Greatest Hits – raccolta di Simon & Garfunkel del 1972
 The Best of The Byrds: Greatest Hits, Volume II – raccolta dei Byrds del 1972
 Greatest Hits – raccolta dei Blood, Sweat & Tears del 1972
 Greatest Hits – raccolta di Diana Ross del 1972
 Santana's Greatest Hits – raccolta dei Santana del 1974
 Alice Cooper's Greatest Hits – raccolta di Alice Cooper del 1974
 Greatest Hits – raccolta di Cher del 1974
 Greatest Hits – raccolta di Elton John del 1974
 Greatest Hits – raccolta dei Sonny & Cher del 1974
 Greatest Hits – raccolta di Cat Stevens del 1975
 Greatest Hits – raccolta degli ABBA del 1975
 Greatest Hits – raccolta dei Nazareth del 1975
 Marvin Gaye's Greatest Hits – raccolta di Marvin Gaye del 1976
 Greatest Hits – raccolta di James Taylor del 1976
 Greatest Hits – raccolta dei Roxy Music del 1977
 Greatest Hits – raccolta dei Wet Willie del 1977
 Greatest Hits 1974-78 – raccolta di Steve Miller del 1978
 Greatest Hits – raccolta degli Steely Dan del 1978
 Greatest Hits – raccolta dei The Marshall Tucker Band del 1978
 Greatest Hits – raccolta degli April Wine del 1979
 Greatest Hits – raccolta di Waylon Jennings del 1979
 Greatest Hits – raccolta di Kenny Rogers del 1980
 Greatest Hits – raccolta degli Aerosmith del 1980
 Greatest Hits – raccolta degli Oak Ridge Boys del 1980
 Greatest Hits – raccolta dei Queen del 1981
 Greatest Hits – raccolta di Lucio Dalla del 1981
 20 Greatest Hits – raccolta dei Beatles del 1982
 Greatest Hits – raccolta di Dan Fogelberg del 1982
 Greatest Hits – raccolta di Ray Parker Jr. del 1982
 Greatest Hits – serie di raccolte di Billy Joel del 1985
 Greatest Hits – raccolta dei Cars del 1985
 Greatest Hits – raccolta di George Strait del 1985
 Greatest Hits – raccolta degli Alabama del 1986
 Greatest Hits – raccolta dei Fleetwood Mac del 1988
 Greatest Hits – raccolta dei Journey del 1988
 Greatest Hits – raccolta dei Night Ranger del 1989
 Greatest Hits – raccolta di Otis Redding del 1989
 Greatest Hits – raccolta dei Moody Blues del 1989
 Greatest Hits – raccolta delle Bangles del 1990
 Greatest Hits – raccolta degli Eurythmics del 1991
 Greatest Hits – raccolta dei Cheap Trick del 1991
 Greatest Hits – raccolta dei The Jam del 1991
 Greatest Hits – raccolta dei Police del 1992
 Greatest Hits – raccolta di Gloria Estefan del 1992
 Greatest Hits: 1965-1992 – raccolta di Cher del 1992
 Greatest Hits – raccolta degli ZZ Top del 1992
 Greatest Hits – raccolta di Kylie Minogue del 1992
 Greatest Hits – raccolta di Tom Petty del 1993
 Greatest Hits – raccolta di Otis Redding del 1993
 Greatest Hits – raccolta di Ray Parker Jr. del 1993
 The Greatest Hits – raccolta degli INXS del 1994
 Greatest Hits – raccolta dei Gipsy Kings del 1994
 Greatest Hits – raccolta dei Red Hot Chili Peppers del 1994
 Greatest Hits – raccolta di Bruce Springsteen del 1995
 Greatest Hits – raccolta di Michael Bolton del 1995
 Greatest Hits – raccolta degli Styx del 1995
 Greatest Hits – raccolta di Stevie Ray Vaughan del 1995
 Greatest Hits – raccolta di Taylor Dayne del 1995
 Greatest Hits – raccolta dei Take That del 1996
 Greatest Hits – raccolta di Buddy Holly del 1996
 Greatest Hits – raccolta di MC Hammer del 1996
 Greatest Hits – raccolta dei Simply Red del 1996
 Poison's Greatest Hits: 1986-1996 – raccolta dei Poison del 1996
 Greatest Hits – raccolta degli N.W.A del 1996
 Greatest Hits – raccolta dei Quiet Riot del 1996
 The Greatest Hits – raccolta di Gigi D'Agostino del 1996
 Greatest Hits – raccolta dei Rockets del 1996
 Greatest Hits – raccolta di Riccardo Fogli del 1997
 Greatest Hits – raccolta dei Boston del 1997
 Greatest Hits – raccolta di Kenny G del 1997
 Greatest Hits – raccolta di Richard Marx del 1997
 Greatest Hits – raccolta di Luciano Pavarotti del 1997
 Greatest Hits – raccolta dei Mötley Crüe del 1998
 Greatest Hits – raccolta degli Earth, Wind & Fire del 1998
 Greatest Hits – raccolta di Tupac Shakur del 1998
 Greatest Hits – raccolta di Joe Cocker del 1998
 Greatest Hits – raccolta di Donna Summer del 1998
 The Greatest Hits – raccolta di Cher del 1999

 Greatest Hits – raccolta degli Alien Ant Farm del 1999
 Greatest Hits – raccolta di Little Steven del 1999
 Greatest Hits – raccolta dei Sublime del 1999
 Greatest Hits – raccolta dei Queensrÿche del 2000
 The Greatest Hits – raccolta dei Texas del 2000
 Greatest Hits – raccolta di Lenny Kravitz del 2000
 Greatest Hits – raccolta di Hugh Masekela del 2000
 Greatest Hits – raccolta degli Articolo 31 del 2000
 Greatest Hits – raccolta dei Faster Pussycat del 2000
 Greatest Hits – raccolta dei The Pretenders del 2000
 Greatest Hits – raccolta di Billy Idol del 2001
 Greatest Hits – raccolta degli Alice in Chains del 2001
 Greatest Hits – raccolta dei Cure del 2001
 Greatest Hits – raccolta di Mariah Carey del 2001
 Greatest Hits – raccolta dei Korgis del 2001
 Greatest Hits – raccolta dei 5ive del 2001
 Greatest Hits – raccolta dei The Smashing Pumpkins del 2001
 Greatest Hits – raccolta degli Dirty Rotten Imbeciles del 2001
 Greatest Hits – DVD dei The Cure del 2001
 Greatest Hits – raccolta di Ice Cube del 2001
 Greatest Hits - Le cose non vanno mai come credi – raccolta di Giorgia del 2002
 Greatest Hits – raccolta dei Run DMC del 2002
 Greatest Hits – raccolta di Björk del 2002
 Greatest Hits – raccolta di Cristina D'Avena del 2002
 Greatest Hits – raccolta dei Geto Boys del 2002
 Greatest Hits – raccolta dei Lighthouse Family del 2002
 Greatest Hits – raccolta di Scarface del 2002
 Greatest Hits – raccolta dei Blondie del 2002
 Greatest Hits – raccolta di Will Smith del 2002
 Biography - The Greatest Hits – raccolta di Lisa Stansfield del 2003
 Greatest Hits – raccolta di Selena del 2003
 Greatest Hits – raccolta dei Red Hot Chili Peppers del 2003
 Greatest Hits – raccolta di Chamillionaire del 2003
 Greatest Hits – raccolta di Paola Turci del 2003
 Greatest Hits – raccolta dei Guns N' Roses del 2004
 Greatest Hits – raccolta delle Atomic Kitten del 2004
 Greatest Hits – raccolta di Robbie Williams del 2004
 The Greatest Hits – raccolta di Juvenile del 2004
 Greatest Hits – raccolta di Shania Twain del 2004
 Greatest Hits – raccolta di Neil Young del 2004
 Greatest Hits (Il meglio del peggio) – raccolta di Andrea Poltronieri del 2004
 Greatest Hits – raccolta di A*Teens del 2004
 Greatest Hits – raccolta dei Creed del 2004
 Greatest Hits – raccolta dei Mr. Big del 2004
 Greatest Hits – raccolta di Thalía  del 2004
 Greatest Hits – raccolta degli Offspring del 2005
 Greatest Hits: Back to the Start – raccolta dei Megadeth del 2005
 Greatest Hits – raccolta di Paola & Chiara del 2005
 Greatest Hits – raccolta dei Creedence Clearwater Revival del 2005
 Greatest Hits – raccolta dei Blink-182 del 2005
 Greatest Hits – raccolta dei Crosby, Stills & Nash del 2005
 Greatest Hits – raccolta degli 'N Sync del 2005
 Greatest Hits – raccolta dei Ramones del 2006
 Greatest Hits – raccolta dei No Mercy del 2007
 Greatest Hits – raccolta di Notorious B.I.G. del 2007
 Greatest Hits – raccolta delle Spice Girls del 2007
 Greatest Hits – raccolta di Nas del 2007
 Greatest Hits – raccolta dei Social Distortion del 2007
 Greatest Hits – raccolta dei Lynyrd Skynyrd del 2008
 Greatest Hits – raccolta di Craig David del 2008
 Greatest Hits – raccolta di Enrique Iglesias del 2008
 Greatest Hits – raccolta di Joe del 2008
 Greatest Hits – raccolta di Morrissey del 2008
 Greatest Hits – raccolta dei Foo Fighters del 2009
 Greatest Hits – raccolta di Bruce Springsteen & the E Street Band del 2009
 Greatest Hits – raccolta degli Aqua del 2009
 Greatest Hits – raccolta dei Berlin del 2009
 Greatest Hits – raccolta dei Ricchi e Poveri del 2009
 Greatest Hits – raccolta di The Who dei 2009
 Greatest Hits – raccolta dei Bon Jovi del 2010
 Greatest Hits – raccolta dei Dokken del 2010
 Greatest Hits – raccolta di Joan Jett and the Blackhearts del 2010
 Greatest Hits – raccolta di Spagna del 2011
 Greatest Hits – raccolta dei Westlife del 2011
 Greatest Hits – raccolta di Anna Abreu del 2012
 Greatest Hits – raccolta dei The Alan Parsons Project del 2012
 Greatest Hits – raccolta dei Geordie del 2012
 Greatest Hits – raccolta di Dido del 2013
 Greatest Hits – raccolta di Jewel del 2013
 Greatest Hits – raccolta di Tracy Chapman del 2015
 Greatest Hits – raccolta di Tiziana Rivale del 2016
 Greatest Hits – raccolta dei Rondò Veneziano del 2022

Televisione 
 Greatest Hits – episodio della terza stagione di Lost

Pagine correlate 
Greatest Hits, Vol. 1
Greatest Hits 2
Greatest Hits 3
Greatest Hits Live